Mariano Baptista — político boliviano e presidente de seu país 
Dalton Holland Baptista — botânico brasileiro 

Desambiguações de sobrenomes